plaats in Engeland, zie Alcester (Warwickshire)
plaats in de VS, zie Alcester (South Dakota)
eiland in Papoea Nieuw Guinea, zie Alcester (eiland)